Liu Wei (basketballer), een Chinees basketballer
Liu Wei (kunstenaar), een Chinees kunstenaar en beoefenaar in de kunststroming cynisch realisme
Liu Wei (schaatser), een Chinees schaatser
Liu Wei (tafeltennisspeelster) (Shandong, 27 oktober 1969), een Chinees tafeltennisspeelster